Gusenleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gusenleitner (* 1957), österreichischer Entomologe
 Josef Gusenleitner (* 1929), österreichischer Entomologe
 Karl Gusenleitner (1893–1980), österreichischer Arzt und 1945 kurze Zeit Bürgermeister der Stadt Wels